Квета Пешке і Ліза Реймонд були чинними чемпіонками, але цього разу Пешке вирішила не брати участі.Реймонд грала в парі з Джилл Крейбас, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес.

Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес виграли титул, перемігши у фіналі пару Івета Бенешова і Луціє Градецька з рахунком 6-2, 7-5.

Сіяні пари 

  Нурія Льягостера Вівес /  Марія Хосе Мартінес Санчес (чемпіонки)
  Чжуан Цзяжун /  Янь Цзи (1-ше коло)
  Джилл Крейбас /  Ліза Реймонд (півфінал)
  Альона Бондаренко /  Катерина Бондаренко (півфінал, знялися через розтягнення лівого стегна у Бондаренко)

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= А Молік М Шонессі
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ж Гусарова М Кириленко
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=[4]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= І Шенолу Я Шведова
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= Дж Крейбас Л Реймонд
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К Янс А Росольська
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С Борвелл Р Копс-Джонс
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=[10]
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= М Мікулеску ІР Олару
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=[8]

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= М Кондратьєва С Лефевр
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Корне Е Галловіц
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Т Гарбін А Медіна Гаррігес
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=[7]
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= А Бондаренко К Бондаренко
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=[10]

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= С Еррані Ф Пенетта
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= І Бенешова Л Градецька
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Л Декмеєре У Радванська
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=[10]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Ч Цзяжун Ц Янь
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=[8]

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= І Шенолу Я Шведова
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=3
| RD2-team03= Дж Крейбас Л Реймонд
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= С Борвелл Р Копс-Джонс
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= А Корне Е Галловіц
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= А Бондаренко К Бондаренко
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= І Бенешова Л Градецька
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=[10]
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Л Декмеєре У Радванська
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=[7]

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Дж Крейбас Л Реймонд
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= А Бондаренко К Бондаренко
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3=r
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= І Бенешова Л Градецька
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Посилання 
Main Draw 

Жінки, парний розряд